O Império Tibetano tinha nove altos ministros na Corte. O mais alto era o gung lön chen po (, lön chen () abreviadamente, que poderia ser traduzido como "Ministro-chefe" ou "Primeiro-ministro".

O primeiro Lönchen foi nomeado durante o reinado de Detrul Namshungtsen. Foi abolido antes da Era da Fragmentação.

Aqui está uma lista completa de Lönchen de acordo com A Antiga Crônica Tibetana 

História do Tibete